Psora — рід грибів родини Psoraceae. Через симбіоз з  водоростями відноситься до  лишайників.Назва вперше опублікована 1796 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Psora відносять 242 офіційно визнані види:

Галерея

Примітки

Джерела 
 Hoffmann, G.F. 1796. Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch. Zweyter Theil für das Jahr 1795. Cryptogamie. :1-200 — P. 161

Роди грибів
Леканороміцети
1796 у науці